Четрдесет осмо фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1950. године.

Преглед 
Ова сезона мађарског фудбалског првенства је садржавала само јесењи део и одиграна је само по једна утакмица, без узвратних сусрета. Играло је укупно шеснаест клубова, ФК Хонвед је освојио првенство, што му је била друга титула шампиона Мађарске. Хонвед је освојио титулу испред ФК Текстилеша и ФК Ујпешт Доже.

Из лиге су испали ФК Берипари ДСЕ (-{Bőripari DSE}-) и ФК Татабања.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1950.
Фудбал у 1950.